НИИ растениеводства может означать:
 Всесоюзный институт растениеводства (ВНИИР)
 Всероссийский институт растениеводства имени Н. И. Вавилова в СПб
 Сибирский институт растениеводства и селекции в Краснообске
  имени академика В. Я. Юрьева в Харькове
 Научно-исследовательский институт растениеводства (Словакия) (Пьештяны)
 Научно-исследовательский институт растениеводства (Чехия) (Прага)

См.также 
 Всесоюзный институт лекарственных растений
 Всероссийский НИИ сельскохозяйственной биотехнологии
 Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства
 Сибирский физико-технический институт аграрных проблем